Partaón o Portaón (Πορθάων / Porthaón) puede ser uno de estos personajes de la mitología griega:

Partaón, un rey de las ciudades de Pleurón y Calidón, en la región de Etolia, hijo de Agenor y Epicaste. Con su esposa Éurite, hija de Hipodamo, tuvo como hijos a Eneo, quien le sucedió en el reino de Calidón, Agrio, Alcátoo, Melas, Leucoteo y Estérope. Algunos autores, como Homero y Apolodoro, le llaman Porteo. Una genealogía distinta aporta Antonino Liberal, que lo hace hijo de Ares.
Partaón, el padre de Alcátoo, uno de los seguidores de Hipodamía.
Partaón (hijo de Perifetes): Un hijo de Perifetes, padre a su vez de Aristas.

Bibliografía 

 Biblioteca mitológica I.7.10
 HIGINO: Fábulas 129, 175 y 239
 Ilíada XIV
 PAUSANIAS: Descripción de Grecia IV, VIII y XXIV

Referencias 

Personajes de la mitología griega